Баракли може да се отнася за:
 местност Баракли, община Девин, област Смолян;

 Баракли, на гръцки Валтеро, село в дем Долна Джумая, Гърция;
 Баракли, бивше село в Община Валандово, Северна Македония;